Charles Coleman – pittore inglese (1807-1874)
Charles Caryl Coleman – pittore statunitense (1840-1928)
Charles Coleman – attore australiano naturalizzato statunitense (1885-1951)
Charles C. Coleman – regista statunitense (1900-1972)